Гразак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Гразак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Гразак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн